Алексей Алексеевич Иванов:
 Иванов, Алексей Алексеевич (1749—1802) — русский архитектор.
 Иванов, Алексей Алексеевич (1891—1937)  — член Учредительного собрания.
 Иванов, Алексей Алексеевич (род. 1980) — белорусский лыжник.